Welsh Open 2014, eller BetVictor Welsh Open, var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 19 februari och 2 mars 2014 i Newport Centre i Newport, Wales. 

Ronnie O'Sullivan vann sin 26:e rankingtitel genom att besegra Ding Junhui med 9–3 i finalen.

Nytt för i år var att inget kval spelades. Istället gick de 128 främsta på världsrankingen direkt in i huvudturneringens omgång 1.

Resultat

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Slutspel

Final

Referenser

Källor
snooker.org

2014 i Storbritannien
Snookersäsongen 2013/2014
2014